Aardrijkskunde
 Haynes (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Haynes (Bedfordshire), plaats en civil parish in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Haynes (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota

Fictief figuur
 Gus Haynes, personage uit de Amerikaanse televisieserie The Wire

Personen met de achternaam Haynes
 Cornell Haynes, geboortenaam van Nelly,  Amerikaans rapper en hiphopartiest
 Edmund Haynes, Brits schrijver en advocaat
 Hamish Haynes, Brits wielrenner
 Walter Haynes, Amerikaans steel-gitarist en muziekproducent
 Warren Haynes, Amerikaans rock- en bluesgitarist en singer-songwriter

Andere
 Haynes manuals, serie technische werkplaatshandboeken voor de scooter-, motor- of autohobbyist

Zie ook 
Haines (doorverwijspagina)